

Patronyme 
 Alfredo Cocozza (1921-1959), ténor américain.
 Enrico Cocozza (1921-1997), réalisateur écossais.

Divers 
 Cocozza, glacier réputé à Bruxelles.